Zoster bezeichnet:

 Herpes Zoster, eine Virenkrankheit
 Zoster (Gürtel), ein griechischer Gürtel
 Zoster (Attika), in der Antike ein Vorgebirge an der Küste von Attika mit einem Tempel des Apollon Zoster, heute die Halbinseln Megalo Kavouri und Mikro Kavouri vor Vouliagmeni in Griechenland